Tylo ist der Familienname folgender Personen:
 Hunter Tylo (* 1962), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Tylo (1948–2021), US-amerikanischer Schauspieler